Флаг Заре́чного является официальным символом ЗАТО города Заречного Пензенской области Российской Федерации.

Ныне действующий флаг утверждён 21 февраля 2006 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 2222.

Описание 

Флаг города Заречного представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3. В поле, рассечённом лазурью (синим, голубым) и зеленью зауженный обременённый пониженным бруском в пояс столб и окружённый двумя вытянутыми цикломорами в левую и правую перевязи с безантами поверх правого слева и поверх левого справа; все фигуры золотые.

Флаг, утверждённый 30 ноября 2000 года, имел следующее описание:

Флаг города Заречного представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 1:1,5 белого цвета с зелёными и золотистыми аксессуарами оформления. Цвета флага символизируют чистоту, благоустроенность, озеленение и лесное окружение. В центре флага расположено изображение с элементами герба города Заречного. Цветовая гамма флага перекликается с цветом герба Пензенской области, герба города Заречного и знаком Главы города Заречного.

Флаг города Заречного является символом, отражающим преемственность исторических традиций города, его административно-территориальный статус.

Обоснование символики 
Флаг, разработанный на основе герба, языком символов и аллегорий отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

История возникновения и развития города Заречного неразрывно связана с развитием атомной промышленности в России. Основная фигура флага — два вытянутых цикломора накрест — символизируют атомные орбиты, указывающие на градообразующее предприятие, крупнейшее промышленное предприятие Министерства атомной промышленности России — ФГУП ПО «Старт».

Зауженный, обременённый пониженным бруском в пояс, столб, контурно повторяет силуэт городского обелиска Победы, который был использован в старой эмблеме города. Тем самым сохраняется преемственность символики.

Зауженный, обременённый пониженным бруском в пояс, столб одновременно напоминает меч — рукоятку, эфес и лезвие, уходящее ввысь.

Меч — символ защиты и справедливости, воплощает отвагу, твёрдость духа, героизм, мужество и доблесть горожан, а также аллегорически говорит о роли предприятия и самого города в деле обороноспособности страны.

Жёлтый цвет (золото) — символ прочности, богатства, интеллекта, справедливости, уважения.

Рассечение полотнища флага на синий и зелёный цвета, аллегорично показывает удобное географическое положение города недалеко от областного центра — города Пензы, на Восточно-Европейской (Русской) равнине, благоприятное сочетание природных условий для здоровья людей — равнинный рельеф, умеренно жаркое лето, умеренно холодная зима, низкая заболоченность, сравнительно высокая лесистость.

Синий цвет (лазурь) — символ верности, безупречности, чести, добродетели.

Зелёный цвет — символ свободы, изобилия, радости, жизни.

Примечания 

Флаги городов России